Villa Germania steht für:

 Villa Germania, eine denkmalgeschützte Villa in Dresden, Sachsen, siehe Loschwitzer Straße #Bebauung
 Villa Germania, eine denkmalgeschützte Villa in Fürstenwalde, Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Fürstenwalde/Spree
 Villa Germania, eine denkmalgeschützte Villa in Königstein, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Königstein im Taunus
 Villa Germania (Kronberg i. Ts.), eine denkmalgeschützte Villa in Kronberg, Hessen
 Villa Germania (Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul, Sachsen
 Villa Germania – Forever Young, Doku-Soap (2012) auf RTL II